Derventa, grad i središte istoimene općine na sjeveru Bosne i Hercegovine
 Derventa (Milići, BiH), naselje u općini Milići, BiH
 Derventa (rijeka), rijeka u Srbiji